Abbaye d'Aulne peut désigner :
 Abbaye d'Aulne, une ancienne abbaye cistercienne, aujourd'hui en ruine, située dans l'ancienne commune de Gozée (entité de Thuin, en Belgique) ;
 Abbaye d'Aulne, une bière brassée à l'abbaye par la Brasserie du Val de Sambre.